Champaign (Illinois), een stad in de VS
 Champaign (popgroep), een popgroep uit de jaren 80